Нове-Бжеско:

 Нове-Бжеско — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Прошовицкий повят, Малопольское воеводство.
 Нове-Бжеско — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Прошовицкий повят.